La locución pata de gallo puede hacer referencia a:
 Lonicera etrusca, una planta arbustiva trepadora de la familia de las Caprifoliáceas, autóctona del sur de Europa.
 Capsella bursa-pastoris, una planta herbácea de la familia de las Crucíferas, autóctona del este de Europa y Asia Menor.
 Pata de gallo (diseño), el dibujo bicolor de ciertos tejidos.
 Arrugas que se forman con la edad cerca de los ojos.
 La pata de un gallo. Véase también: anatomía de las aves.
 El nombre común de la planta Cynodon dactylon.
 El nombre común de la planta Echinochloa crus-galli.
 El nombre común de la planta Paeonia broteri.
 El nombre común de la planta Teucrium chamaedrys.